L'Arlésienne (o L'Arlesiana in italiano) può riferirsi a:

Letteratura 
L'Arlésienne (romanzo), romanzo di Alphonse Daudet da cui furono tratte varie rappresentazioni teatrali e cinematografiche

Teatro 
L'Arlésienne, opera teatrale di Alphonse Daudet

Musica 
L'Arlésienne, musiche di scena di Georges Bizet per l'opera teatrale omonima
L'Arlésienne, suite orchestrali ricavate dalla precedente composizione
L'Arlesiana, opera lirica in tre atti di Francesco Cilea

Cinema e televisione 
L'Arlésienne (film 1908), diretto da Albert Capellani
L'Arlésienne (film 1922), diretto da André Antoine
L'Arlésienne (film 1930), diretto da Jacques de Baroncelli
L'Arlésienne (film 1942), diretto da Marc Allégret
L'Arlésienne (film 1950), film per la TV britannico del 1950
L'Arlésienne (film 1967), film per la TV francese diretto da Pierre Badel
L'Arlésienne (film 2000), film per la TV francese diretto da Jacques Malaterre

Altro 
L'Arlesiana (Van Gogh 1888) (L'Arlésienne), dipinto di Vincent van Gogh del 1888
L'Arlesiana (Van Gogh 1890) (L'Arlésienne), dipinto di Vincent van Gogh del 1890